La Chaze-de-Peyre foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 19,33 km². 

Em 1 de janeiro de 2017, passou a fazer parte da nova comuna de Peyre en Aubrac.

Demografia 

Antigas comunas de Lozère